Samuel Whitbread ist der Name folgender Personen:

* Samuel Whitbread (Politiker, 1720) (1720–1796), englischer Politiker und Unternehmer
 Samuel Whitbread (Politiker, 1764) (1764–1815), britischer Politiker
 Samuel Whitbread (Politiker, 1830) (1830–1915), britischer Politiker
 Samuel Charles Whitbread (1796–1879), britischer Politiker
 Samuel Howard Whitbread (1858–1944), britischer Politiker